– fikcyjny olbrzymi potwór (kaijū), występujący w japońskim filmie fantastycznonaukowym pod tytułem Frankenstein Conquers the World. Postać została oparta na potworze z opowieści Mary Shelley.

Tło powstania 
Na początku, Willis O’Brien, twórca efektów specjalnych do filmu King Kong z 1933 chciał nakręcić film pt. King Kong vs. Frankenstein, w potwór Frakensteina stworzony z części zwierząt walczy z drugim Kongiem odkrytym w Afryce. Skryptem zainteresowało Tōhō, jednak zmieniono potwora Frankensteina na Godzillę i tym sposobem powstał film King Kong kontra Godzilla.

Po sukcesie filmu rozważano stworzenie filmu , w którym Japońskie Siły Samoobrony wysyłają Godzillę przeciw gigantycznemu potworowi Frankensteina powstałego z napromieniowanego serca. Ostatecznie projekt przeistoczył się w Frankenstein Conquers the World.

Historia 
W roku 1945 we Frankfurcie żołnierze Wehrmachtu przychodzą do laboratorium doktora Liesendorfa i zabierają jeden z obiektów – bijące serce w skrzyni. Zostaje ono przeniesione na okrętach podwodnych Kriegsmarine do Japonii. Naukowcy w Hiroszimie są bardzo zaintrygowani tym fenomenem. Nie trwa to długo – bomba atomowa spada na miasto i laboratorium zostaje zniszczone, a serce znika.

15 lat później na ulicach odbudowanego miasta pojawia się dzikie dziecko, które porywa drobne zwierzęta. Przykuwa ono uwagę doktor Sueko Togemi, która podczas kolacji z doktorem Jamesem Bowenem rzuca mu jedzenie. Wkrótce zostaje przez nich przygarnięte przez nich, gdy ukrywało się w jaskini przed wieśniakami. Media są zainteresowane, ponieważ jest to biały chłopak odporny na działania radioaktywności. Wszyscy zastanawiają się też nad jego pochodzeniem. Dr Kawaji rozsyła apel o informacje na temat chłopaka.  

Podczas badań wychodzi obawa, że może być agresywny, gdy wyrzuca telewizora, a potem atakuje doktor Togemi. Okazuje się, że zainteresował się jej wisiorkiem i w zasadzie jest łagodny. Także zaczyna rosnąć do coraz większych rozmiarów i jest zamykany w specjalnej celi. W końcu kpt. Kawai, który 1945 roku nadzorował transport bijącego serca informuje, że należało do potwora Frankensteina, a chłopak z niego się zrodził. Po konsultacji z doktorem Liesendorfem doktor Kawaji chce przeprowadzić eksperyment – chce odciąć jedną z kończyn, by przekonać się czy z niej wyrośnie nowy osobnik. Gdy zamierza to zrobić przybywa ekipa telewizja chcąca zobaczyć Frankensteina. Zirytowany światłem fleszy reporterów Frankenstein wyrywa się i ucieka. Przemieszcza się przez prefektury Okayama, Hyōgo, Kioto i Osaka, gdzie poluje na większe gabarytowo zwierzęta, budząc niepokój wśród ludzi.

Wkrótce zostaje odkryta odcięta ręka Frankensteina, która żyje samodzielnie, jednak musi mieć dostęp do białka, które jest odpowiedzialne za wzrost. Naukowcy wnioskują, że Frankenstein potrzebuje białka, by móc żyć i z tego powodu zrezygnował osiedlenie się w Alpach Japońskich, zbliżonej klimatem do Frankfurtu. Gdy pojawiają się wśród jego ofiar ludzie, wojsko prowadzi na niego nagonkę, czemu się sprzeciwia się zespół doktora Bowena nie wierzący w winę potwora. W końcu dwoje nastolatków w Shimizu odkrywa schronienie Frankensteina w starym magazynie na proch i ucieka do lasu przed wojskiem.

Wiedząc, że i tak władze zabiją Frankensteina, doktor Kawaji chce go zabić granatami chemicznymi, by chociaż ocalić serce i mózg. Jednak wkrótce napotyka na innego potwora – Baragona, mezozoicznego gada ssakokształtnego, który ukrył się pod ziemią przed zmianami klimatu. Gdy doktor Togami znalazła się w niebezpieczeństwie, Frankenstein atakuje potwora. Po walce Baragon ucieka tunelem, a Frankenstein ratuje doktora Kawaji.

Wieczorem Frankenstein ponawia walkę z Baragonem w pobliżu ewakuowanej wsi, gdzie nieumyślnie wywołuje pożar lasu. W końcu Frankenstein zdobywa przewagę nad Baragonem, który chce ponowić ucieczkę tunelem. Frankenstein odciąga Baragona od tunelu ciągnąc za ogon i dusi go na śmierć, lecz sam ginie, gdy zapada się pod nim ziemia.

W amerykańskiej wersji amerykańscy producenci filmuchcieli dodać inne zakończenie filmu – z jeziora, nad którym walczył Frankenstein miała się wynurzyć wielka ośmiornica Ōdako i pociągnąć zmęczonego walką potwora na dno. Nakręcone zakończenie zostało jednak niewykorzystane i znalazło się przypadkiem podczas emisji telewizyjnej w Japonii.

Zdolności 
Wyglądem Frankenstein przedstawia cechy kaukaskie, ma wysokie czoło, szczupłe ciało i nosi ubrania (gdy rośnie do ostatecznego rozmiaru, nosi skóry upolowanych zwierząt.

Frankenstein jest nietypowym potworem, ponieważ posiada prawie ludzką inteligencję – wystarczającą, aby zastawić pułapki, używać prostych narzędzi i broni, przewidzieć, co zrobi przeciwnik czy zrobić sobie ubranie ze skóry. Nie umie wprawdzie mówić, ale potrafi zrozumieć, co się do niego mówi. Z zasady nie krzywdzi ludzi; gdy w zastawioną na dzika pułapkę wpadł szukający go czołg, uciekł ze strachu, że mógł kogoś skrzywdzić.

Frankenstein posiada niewiarygodne zdolności regeneracyjne, większe nawet od Godzilli. Nawet jeśli zostanie z niego jedynie serce, będzie ono żyło. Odcięte kawałki ciała szybko odrosną, a ich resztki będą żywe jeszcze przez jakiś czas (jeśli mają dostęp do białka).

Frankenstein jest także bardzo sprawny, potrafi skakać i biegać, co kontrastuje ze zwykle niezgrabnymi potworami z Toho (jak Baragon).

Inne 
W 1966 roku powstał quasi-sequel, zatytułowany Pojedynek potworów. W filmie pojawia się inny Frankenstein imieniem Sanda, znaleziony w górach i oddany pod opiekę zespołowi badawczemu doktora Paula Stewarta. Gdy uciekł z laboratorium, oderwał sobie kawałek skóry, który znalazł się w oceanie i wyewoluował w nowego, groźniejszego Frankensteina – Gairę.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Kaijū